Суперкубок Іспанії з футболу 2005 — 20-й розіграш турніру. Матчі відбулись 13 і 20 серпня 2005 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Реал Бетіс.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2005
Іспанія
2005 в іспанському спорті